een plaats in de Verenigde Staten:
Baltic (Ohio)
Baltic (South Dakota)
een schip:
 De SS Baltic (1850), een houten Amerikaans schip van Collins Line, blauwe wimpelwinnaar tussen 1851 en 1856
 De SS Baltic (1871), een Brits schip van de White Star Line dat de blauwe wimpel behaalde tussen 1873 en 1875
 De Baltic (schip, 1904), ook wel Baltic II genoemd, een Brits schip van de White Star Line, het grootste passagiersschip in 1905